Saint-Père – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Bretania, w departamencie Ille-et-Vilaine.
 Saint-Père – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.
 Saint-Père – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Yonne.